Lampung bezeichnet:

 Lampung (Volk), das Volk der Lampung
 Lampung (Sprache), die Sprache der Lampung
 Lampung (Provinz), eine indonesische Provinz auf Sumatra